Lake of the Woods puede referirse a;

Lago de los Bosques, un lago en Ontario, Canadá;
Lake of the Woods, una localidad en California, Estados Unidos.